deklinacja w gramatyce
 deklinacja attycka
 deklinacja łacińska
 deklinacja w języku polskim
 deklinacja (astronomia)
 deklinacja magnetyczna